Arnay steht für:

 Arnay-le-Duc, Gemeinde im Département Côte-d’Or, Frankreich
 Arnay-sous-Vitteaux, Gemeinde im Département Côte-d’Or, Frankreich
 Kanton Arnay-le-Duc, Wahlkreis im Département Côte-d’Or, Frankreich

Siehe auch:
 Arney